Lille Olympique Sporting Club Lille Métropole (normalt bare kendt som LOSC Lille ) er en fransk fodboldklub fra Lille i Nord-Pas-de-Calais-regionen. Klubben, der spiller i , blev stiftet i 1944 og spiller sine hjemmekampe på Stadium Lille-Métropole. Klubbens storhedstid var i 1940'erne og 1950'erne, med adskillige mesterskaber og pokaltitler. Adskillige danskere har i tidens løb spillet for Lille.

Historie 

Klubben blev stiftet i 1944 og har siden vundet 4 Franske mesterskaber, i 1946, 1954, 2011 og 2021. Desuden har klubben vundet den franske pokalturnering Coupe de France seks gange, i 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 og 2011.

I nyere tid har klubben 3 gange deltaget i Champions League, senest i 2006-07 sæsonen.

Spillertruppen 
<...>

Kendte spillere 
  Éric Abidal 
  Jocelyn Angloma
  Yohan Cabaye
  Mickaël Landreau
  Adil Rami
  Michel Bastos
  Kevin Mirallas
  Eden Hazard

Danske spillere 
  Per Frandsen 
  Jacob Friis-Hansen
  Michael Mio Nielsen 
  Kim Vilfort
  Mikkel Beck
  Emil Lyng
  Simon Kjær
  Frank Pingel

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Frankrig
Etableret i 1944
Lille